The Christmas Album – album di Lynn Anderson del 1971
 The Christmas Album – album dei Stiff Little Fingers del 1979
 The Christmas Album – album di Al Green del 1983
 The Christmas Album – album degli Air Supply del 1987
 The Christmas Album – album di Keith Emerson del 1988
 The Christmas Album – album di Neil Diamond del 1992
 The Christmas Album – album dei The Manhattan Transfer del 1992
 The Christmas Album – album di Roberta Flack del 1997
 The Christmas Album – album della Nitty Gritty Dirt Band del 1997
 The Christmas Album – album di Nana Mouskouri del 2000
 The Christmas Album – album di Johnny Mathis del 2002
 Buon Natale - The Christmas Album – album de Il Volo del 2013
 The Christmas Album – album di Tony Hadley del 2015

Pagine correlate 
 A Christmas Album